Nüsschen steht für:

 die Einzelfrucht einer Sammelnussfrucht
 regional den Feldsalat